Andrés Gómez puede referirse a:
Andrés Gómez (baloncestista) (1913-1991), un jugador de baloncesto mexicano. 
Andrés Gómez (1960-), un exjugador profesional de tenis ecuatoriano.
Andrés Gómez (actor venezolano), un actor, modelo, animador y cantante venezolano.
Andrés Gómez (actor chileno), un actor chileno.
Andrés E. Gómez, un marino argentino.
Juan Andrés Gómez (1971-), un exfutbolista argentino.
Jaime Andrés Gómez Ardila (1973-), un bolista colombiano.
Carlos Andrés Gómez (2002-), es un futbolista colombiano.